En Wikipedia, el término sujeto (del latín subiectus, participio pasado de subiicĕre, "puesta  debajo", "sometido") puede referirse a los siguiente artículos:

 en general, a un sujeto, una persona en aquellos contextos en los que esta no recibe denominación específica;

En filosofía y psicología
 al sujeto, una persona con consideraciones más específicas, el ser que tiene experiencias o que se mantiene relacionado con otra entidad o bien con un objeto, de donde deriva el término subjetividad;
 a un sujeto, un individuo con percepciones, emociones y pensamientos;

En ciencias políticas y sociales
al sujeto histórico, un concepto que define a un ente social que es capaz de transformar su realidad y con ello generar historia;
a un sujeto, sinónimo de súbdito;
a un sujeto económico,  actor y tomador de decisiones en un modelo económico.

En Derecho
al sujeto de derecho;
al sujeto pasivo, la parte obligada en una relación jurídica o la que está obligada a pagar impuestos;

En Gramática 
 al sujeto, un argumento verbal.

En música
al sujeto de una fuga, una frase musical que se contrapone al contrasujeto.